Міжнародний аеропорт Макапа, Бразилія
 Microsoft Certified Professional
 Операційна система Burroughs MCP
 Код ISO 639-3 для мови макаа